Семён Павлович Ивано́в (1906—1972) — изобретатель советской системы стереоскопического безочкового кинематографа.

Биография 
С. П. Иванов родился а. В кинематографии работает с 1937 года (НИКФИ, киностудия «Союздетфильм», в 1944—1947 годах — киностудия «Стереокино»), с 1948 года — в лаборатории стереокино (в НИКФИ). В 1935 году изобрёл систему безочкового стереоскопического кинематографа, использующего непрозрачный щелевой растр. Вскоре на систему были получены патенты в Англии, Дании, Италии, Норвегии, Франции, Чехословакии, Швеции и других странах. В 1941 году для демонстрации стереофильмов по системе Иванова переоборудован кинотеатр «Москва», в котором установлен экран с проволочным растром. 4 февраля 1941 года началась началась регулярная демонстрация стереофильмов, первым из которых стал «Концерт». В 1960 году изобрёл многообъективный фотоаппарат, на основе которого разрабатывалась киноаппаратура для интегральной стереоскопической съемки.

С. П. Иванов умер 16 декабря 1972 года.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 Сталинская премия второй степени (1941) — за изобретение безочкового стереоскопического кино

Сочинения 
 «О стереоскопическом кино», М., 1948
 «О цветной стереоскопической фотографии», М., 1951
 «Микромир», М., 1959
 «Особенности интегральной стереосъёмки и проекции», 1963

Примечания

Литература 
 
 
 
 Иванов Б. Т., Растровая стереоскопия в кино, М., 1945.

Персоналии:Киностудия имени М. Горького